Frorud ist der Familienname folgender Personen:
 Espen Udjus Frorud (* 1991), norwegischer Skilangläufer
 Jonas Udjus Frorud (* 1992), norwegischer Skilangläufer